Robert Lukas (né le  à Vienne en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère du joueur Philipp Lukas.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Wiener EV, il débute en senior dans le championnat d'Autriche en 1995. Il remporte le titre national avec trois formations différentes soit l'EHC Linz (2003, 2012), les Vienna Capitals (2005) et l'EC Red Bull Salzbourg (2008). en 2005. Il connaît des expériences à l'étranger et évolue dans les championnats élites de Suède, Suisse et de Slovaquie.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2002. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2002.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| Vienna Capitals|| Autriche|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Vienna Capitals|| Autriche || 26|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Vienna Capitals|| Autriche || 16|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Vienna Capitals || Alpenliga|| 30|| 3|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| VEU Feldkirch || Autriche || 10|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| VEU Feldkirch || Interliga || 32|| 2|| 5|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| EC VSV || Autriche || 50|| 7|| 16|| 23|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 32|| 9|| 19|| 28|| 34|| 13|| 1|| 10|| 11|| 22
|-
| 2002-2003|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 52|| 10|| 23|| 33|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 48|| 8|| 24|| 32|| 30|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2004-2005|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Vienna Capitals|| Autriche || 45|| 7|| 21|| 28|| 18|| 10|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2005-2006|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 46|| 6|| 23|| 29|| 99|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Kloten Flyers|| LNA|| -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Vienna Capitals|| Autriche || 56|| 8|| 32|| 40|| 84|| 3|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2007-2008|| HK Nitra || Slovaquie || 33|| 3|| 5|| 8|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 25|| 1|| 9|| 10|| 10|| 13|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2008-2009|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 54|| 6|| 15|| 21|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 51|| 9|| 20|| 29|| 135|| 18|| 0|| 6|| 6|| 16
|-
| 2010-2011|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 33|| 1|| 9|| 10|| 49|| 5|| 0|| 0|| 0|| 34
|-
| 2011-2012|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 47|| 1|| 5|| 6|| 30|| 17|| 0|| 3|| 3|| 18
|-
| 2012-2013|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 53|| 1|| 4|| 5|| 36|| 11|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2013-2014|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 52|| 2|| 14|| 16|| 18|| || || || || 
|-
| 2014-2015|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 36 || 0 || 10 || 10 || 29 || 12 || 0 ||  0|| 0 || 10
|-
| 2015-2016|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 53 || 2 || 3 || 5 || 16 || 12 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2016-2017|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 35 || 2 || 10 || 12 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 54 || 2 || 16 || 18 || 28 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en août 1978
Naissance à Vienne (Autriche)
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HK Nitra
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du VEU Feldkirch